Wsie:
 Kryszczatyk − wieś w obwodzie czerkaskim
 Kryszczatyk − wieś w obwodzie czerniowieckim
 Kryszczatyk − wieś w obwodzie sumskim i rejonie królewieckim
 Kryszczatyk − wieś w obwodzie sumskim i rejonie romeńskim

Inne:
 Chreszczatyk − główna ulica Kijowa
 Chreszczatyk − stacja metra w Kijowie